David Fox peut désigner :
 David Fox, (1941-2021), acteur canadien ;
 David Fox, (1950-), concepteur et programmeur de jeux vidéo américain ;
 David Fox, (1971), nageur américain.